Alayón ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Noé Alayón (* 1964), kolumbianischer Radsportler
 Giraldo Alayón (* 1946), kubanischer Biologe
 José Ángel Alayón, spanischer Filmemacher